Hôpital Saint-Jean, d'Angers (Maine-et-Loire), en France
 Ancien hôpital Saint-Jean (Oud Sint-Janshospitaal, en flamand), à Bruges, en Belgique
 Hôpital Saint-Jean de Montreuil-Bellay, dans le Maine-et-Loire
 Hôpital Saint Jean de Dieu (Sant Joan de Deu, en catalan), en Espagne
 Clinique Saint-Jean, connue historiquement sous le nom de Hôpital Saint-Jean-op-de-Poel, à Bruxelles, en Belgique

voir aussi 
 L'équivalent du nom se retrouve dans d'autres langues, en particulier en anglais (St. John's Hospital).

Homonymie de monument